est une expression anglo-saxone signifiant « sortir ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 , pièce de théâtre de  publié le .

Cinéma 

 , film de  sorti en 1919 ;
 , film de  sorti en 1931 ;
 , film musical de  sorti en 1991.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée singapourienne diffusée le  sur  ;
 , compétition de danse britannique diffusée du  au  sur .

Épisode 

 ,  de la  de  ;

 ,  de la  de Laverne et Shirley ;
 ,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Passé trouble,  de la  de Yu-Gi-Oh!.

Musique

Album 

 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album musical de  sorti en 1993 ;
 , album musical de  sorti en 1990 ;

 , album de  sorti en 1963 ;

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 1981 ;
 , album musical de  sorti en 1976 ;
 , album de  sorti en 1984 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1969 ;
 , album de  sorti en 1979 ;
 , album de  sorti en 1989 ;
 , album de  sorti en 1976 ;
 , album des  sorti en 1979 ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

 , composition de , notamment reprise  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1975 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en .

Magazine 

 , magazine sur l'industrie du divertissement.

Voir aussi